Приз «Лучший футболист месяца» чемпионата России по футболу — ежемесячная награда лучшему игроку в рамках розыгрыша Чемпионата России по футболу, вручаемая РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер». До сезона 2018/19 соучредителем приза являлся портал «Чемпионат.com».

Регламент 
Регламент нынешнего приза, учреждённого РПЛ и телеканалом «Матч Премьер» и вручаемого начиная с сезона 2018/19, в открытых источниках не опубликован. При этом известно, что лучший игрок месяца выбирается болельщиками из победителей голосования по выбору лучшего футболиста тура чемпионата России. Выбор лучшего игрока тура проходит в два этапа: на первом болельщики голосуют за лучшего игрока каждого из восьми матчей тура; на втором — из восьми лучших игроков матчей выбирают игрока тура. Голосование проходит на страницах телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

В сезоне 2012/13 в голосовании по итогам каждого тура принимали участие пять специалистов и пять журналистов, каждый из которых называл свою тройку лучших. Причём ранжирования игроков по местам не производилось, за каждое упоминание футболист получал один зачётный балл.

В голосовании за лучшего игрока августа и сентября 2012 года принимали участие только эксперты.

С октября 2012 года к выбору лучшего игрока тура допущены пользователи портала «Чемпионат.com», а количество специалистов уменьшено до 4х человек. По результатам голосования распределяются три пользовательских голоса, два из которых достаются победителю опроса, а ещё один — футболисту, занявшему второе место.

В сезоне-2013/2014 в регламенте произошли следующие изменения:
 расширение количественного состава журналистов в жюри — с 5 до 7 человек;
 увеличение числа болельщицких голосов — с 3 до 6 (3 — за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье);
 введение в жюри постоянного члена РФПЛ с правом голоса.

С ноября 2014 года в опросе участвовало 3 эксперта и 8 журналистов.

С декабря 2014 года к составу экспертов присоединился участник от компании Лига-ТВ, а количество журналистов уменьшено до 7 человек.

С ноября 2015 года запущен опрос болельщиков в социальной сети «ВКонтакте». За их голоса баллы начисляются таким же образом, как за голоса пользователей портала «Чемпионат.com».

В марте 2016 года в голосовании перестал участвовать участник от компании Лига-ТВ, а количество экспертов увеличено до 4 человек.

Таким образом, с марта 2016 года по май 2018 победитель определяется по реузльтатам каждого тура сложением голосов 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ). Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Кроме того, победителю каждого из болельщицких опросов (на портале «Чемпионат.com» и в социальной сети «ВКонтакте») начисляется три дополнительных балла, второму призёру — два, третьему — один. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца.

Список победителей

Сезон 2012/2013

Сезон 2013/2014

Сезон 2014/2015

Сезон 2015/2016

Сезон 2016/2017

Сезон 2017/2018

Сезон 2018/2019

Сезон 2019/2020

Сезон 2020/2021

Сезон 2021/2022

Сезон 2022/2023

Распределение

По игрокам 

 Жирным шрифтом выделены ныне играющие в РПЛ футболисты.
 При равенстве количества премий выше стоит игрок, получивший последнюю для себя премию раньше.

По странам 

 При равенстве количества премий выше стоит страна, игрок которой получил последнюю для себя премию раньше.

По клубам 

 При равенстве количества премий выше стоит команда, получившая последнюю для себя премию раньше.

Факты 

 Артём Дзюба — единственный игрок, получавший награду, будучи игроком трёх разных клубов — «Ростов», «Спартак» и «Зенит», причём каждый раз в первый месяц сезона.
 Роман Ерёменко — единственный игрок, получивший награду два раза подряд — в декабре 2014 и марте 2015 года.

См. также 
 Игрок месяца английской Премьер-лиги

Примечания 

Футбольные награды в России